Авриньє́-Віре́, Авріньє-Віре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Географія 

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 21 км на північний захід від Безансона, 45 км на південний захід від Везуля.

Клімат

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 170 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 427,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Авриньє-Віре на сайті французького Національного інституту географії
 Авриньє-Віре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Авриньє-Віре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона